Александр Вахрамеев:
 Вахрамеев, Иван Александрович (1843—1908) — городской голова Ярославля в 1881—1887 и 1897—1905 годах.
 Вахрамеев, Иван Иванович (1885—1965) — председатель Военно-морского революционного комитета в Петрограде. Нарком по морским делам (1918). Участник Гражданской и Великой Отечественной войн, полковник.
 Вахрамеев, Иван Михайлович (1904—1976) — генерал-майор.